Fahrenkamp ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Fahrenkamp (1885–1966), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Karl Fahrenkamp (1889–1945), deutscher Internist und Kardiologe